Příjmení Noskov () přechýleně Noskovová () má více nositelů:

 Ivan Noskov (* 1988), ruský atlet, chodec
 Jana Noskovová (* 1994), ruská stolní tenistka
 Luiza Noskovová (* 1968), ruská biatlonistka
 Nikolaj Noskov (* 1956), ruský hudební skladatel a zpěvák